Doktorberg ist der Name folgender Orte:

 Doktorberg oder Bernkasteler Doctor, Einzellage bei Bernkastel-Kues an der Mittelmosel
 Doktorberg (Gemeinde Kaltenleutgeben), Ortsteil der Gemeinde Kaltenleutgeben, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Doktorberg (Wilkau-Haßlau), Wohngebiet der Stadt Wilkau-Haßlau